Фронтера Комалапа има више значења:

 Општина Фронтера Комалапа (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фронтера Комалапа (Фронтера Комалапа, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику